El topónimo Upland puede hacer referencia a varios lugares de Estados Unidos:

 Upland, una ciudad en el estado de California;
 Upland, un municipio en el estado de Dakota del Norte;
 Upland, un pueblo en el estado de Indiana;
 Upland, una villa en el estado de Nebraska; o
 Upland, un distrito municipal en el estado de Pensilvania.
 Upland, una región montañosa en Sauerland, Alemania